Сандвікен (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сандвікен — місто у Швеції, у лені Євлеборг.  
 "Сандвікен"  — шведський консерн.